Алдабергенов — тюркоязычная фамилия, имеет женскую форму Алдабергенова.

Известные носители 
 Алдабергенов, Адылбек Калибекович (род. 1961) — государственный и военный деятель Республики Казахстан, начальник штаба Сухопутными войсками Вооружённых сил Республики Казахстан, генерал-майор.
 Алдабергенов, Жапек Нургазинович — рафинировщик Усть-Каменогорского свинцово-цинкового комбината имени Ленина Восточно-Казахстанского Совнархоза, Герой Социалистического Труда.
 Алдабергенов, Нурлан Шадибекович (род. 1962) — казахский государственный деятель.
 Алдабергенов, Нурмолда (1906—1967) — один из организаторов колхозного движения в Казахстане, председатель колхозов, дважды Герой Социалистического Труда (1948, 1958).
 Алдабергенов, Тулеу — советский политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва (1938—1946).
 Алдабергенов, Утемис (1917—1991) — советский партийный деятель.

 Алдабергенова, Жанбота Еркинкызы (род. 1995) — казахстанская фристайлистка.

Примечания

См. также 
 Алдабергеново — село в Ескельдинском районе Алматинской области Казахстана.